Энгус (Ангус; ) — мужское имя гэльского происхождения. Известные носители:
 Энгус — одно из имён Мак Ока, бога юности и любви в ирландской мифологии
 Энгус Олмукайд — легендарный верховный король Ирландии (XV или XI в. до н. э.)
 Энгус Туйрмех Темрах — легендарный верховный король Ирландии (IV или III в. до н. э.)
 Энгус Болг — король Корко Лойгде (IV в.)
 Энгус мак Над Фройх — король Мунстера (до 490/492)
 Энгус мак Колмайн — король Уснеха (618—621)
 Энгус I — король пиктов (729—761)
 Энгус мак Мугройн — король Уи Файльги (783—803)
 Энгус II — король пиктов и Дал Риады (820—834)
 Энгус мак Энгуса (умер в 930) — ирландский поэт
 Энгус — последний король Морея (до 1130)

См. также